Hyalinoecia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1867. Hyalinoecia ingår i familjen Onuphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Hyalinoecia